Diedickea är ett släkte av svampar. Diedickea ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Diedickea